

Prénom 
 

Les plus connus sont :
 Mohammad Mossadegh (1882-1967), premier ministre d'Iran de 1951 à 1953 ;
 Mohammad Taghi Bahar (1886-1951), également appelé Malek osh-Sho'ara, poète lauréat, poète, politicien, mathématicien, logicien, journaliste, essayiste, et historien iranien ;
 Mohammad Hossein Shahriar (1906-1988), sous son nom de plume Shahriar, poète iranien, écrivant en farsi et en langue azerbaïdjanaise ;
 Mohammad Reza Pahlavi (1919-1980), le second Chah de la dynastie Pahlavi d'Iran, régnant de 1941 à 1979 ;
 Mohammad Abaee-Khorasani (1940?-2004), ayatollah, politicien iranien clérical et réformiste ;
 Mohammad Khatami, né en 1943, président de l'Iran de 1997 à 2005 ;
 Mohammad Omar (1959-), dit Le mollah Omar, Taliban afghan, chef d'État de facto de 1996 à 2001.

Patronyme 

 Fahim Mohammad, joueur d'échecs ;
 Hala Mohammad (1959-), poète et réalisatrice syrienne, exilée en France depuis 2011.
 Khadra Hussein Mohammad,  première femme à occuper la fonction de premier procureur national adjoint du Somaliland

Liens externes 
 Statistiques du prénom et de ses variantes depuis 1900 (France, source Insee) :
 Mohammed
 Mohamed
 Mohammad
 

Prénom perse